Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Françoise Dürr e Virginia Wade 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Françoise Dürr /  Virginia Wade (finale)
 Evonne Goolagong /  Betty Stöve (primo turno)

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Brigette Cuypers /  Marise Kruger (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1978